Мариа́нне Ха́слум (; 31 января 1974, Лиллехаммер, Норвегия) — норвежская кёрлингистка.

Играла на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро (, ), бронза (, , ).
 : бронза (, ).
  (в составе команды Европы): золото (2003), серебро (2004).
 : золото (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Норвегии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу